Intervallo, in architettura ed in epoca romana, rappresentava lo spazio compreso tra il vallum e le strutture interne del castrum.
 Intervallo, in musica, distanza tonale tra due suoni.
 Intervallo, in matematica, nella scienza e nella tecnologia, insieme di valori compresi tra un massimo ed un minimo.
 Intervallo, a teatro o nel cinema, pausa tra due atti o due tempi di una rappresentazione.
 Intervallo, nelle trasmissioni televisive, vuoto nel palinsesto.
 Intervallo, a scuola, pausa tra due lezioni consecutive.